Löblich steht für:
 Löblich & Co. Kessel und Apparatebau KG

Löblich oder Loeblich ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred R. Loeblich (1914–1994), US-amerikanischer Mikropaläontologe und Foraminiferen-Forscher
 Franz Löblich (1827–1897), österreichischer Unternehmer, Politiker der Demokratischen Partei, Reichsratsabgeordneter
 Gottlieb Aenetius (auch: Löblich; 1574–1631), deutscher Physiker
 Helen Tappan Loeblich (1917–2004), US-amerikanische Mikropaläontologin und Foraminiferen-Forscherin
 Leopold Löblich (1862–1935), österreichischer Kupferschmied, Präsident des Reichsverbandes der Kupferschmiede
 Max Löblich (1874–1943), Eisenbahningenieur und Direktor der Wiener Lokalbahnen AG
 Maximilian Leopold Löblich (1901–1984), österreichischer Kupferschmied und Heizungsingenieur 
 Paul Löblich (1836–1897), deutscher Kaufmann und Politiker, MdL